EUH steht für:
 Air Horizons (ICAO-Code), französische Fluggesellschaft
 H- und P-Sätze #EUH-Sätze

Abkürzung